Glenview (Kentucky)
Glenview (Illinois)
Glenview Hills
Glenview Manor

Desambiguações de topônimos